Римски-Корсаков може да се отнася за:
 Александър Римски-Корсаков (1753—1840), руски генерал
 Николай Римски-Корсаков (1844—1908), руски композитор
 Римски-Корсаков, руски архипелаг в Японско море.